

Geografia 
 Novi Sad – una città nel nord della Serbia
 Sad  – una città nell'oblast' di Dnipropetrovs'k, in Ucraina

Sigle 
 Società Autobus Alto Adige/Südtiroler Autobus Dienst AG (già Società Automobilistica Dolomiti) – azienda di trasporto pubblico dell'Alto Adige (Italia)
 Sostegno a distanza – sinonimo di adozione a distanza
 Servizio Assistenza Domiciliare – servizio sociale offerto dal comune in sostegno a persone con difficoltà non di tipo sanitario
 Special Activities Division — branca della CIA

Codici 
 SAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Safford (Stati Uniti d'America)
 sad – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sandawe
 SAD – codice ISO 3166-2:AZ di Sadarak (Azerbaigian)

Linguistica
 Ṣād, quattordicesima lettera dell'alfabeto arabo

Altri progetti